Stadius ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Stadius (um 1550–1593), österreichischer Astronom
 Johannes Stadius (1527–1579), Astronom, Astrologe und Mathematiker aus Flandern

Stadius steht für:
 Stadius (Mondkrater), benannt nach Johannes Stadius

Siehe auch:
 Statius